Marshburn ou Marchburn est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Thomas Marshburn (1960-), astronaute américain.

Hydronyme 
 Marchburn, rivière de la région de Marlborough, dans l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Patronyme anglais